Тимур Магомедович Дибиров () — российский гандболист, левый крайний хорватского клуба «Загреб» и сборной России, мастер спорта России международного класса.

Биография

Детство 
Тимур Дибиров родился в Петрозаводске. По национальности аварец, родом из Ахвахского района Дагестана.

Спортивная карьера

Клубная игра 
Тимур Дибиров — воспитанник ставропольского гандбола. Начал заниматься гандболом в 1996 году в ДЮСШ у А. Н. Гумянова.

С 2001 года играл в клубе «Лада-ЦСК ВВС», летом 2004 года перешёл в «Чеховские медведи». Многократный чемпион России.

Игра за сборную 
Участник Олимпиады-2008 в Пекине. На Олимпиаде он сыграл 8 матчей, в которых забил 14 мячей.

На чемпионате мира 2013 года, где сборная России дошла до четвертьфинала, забил 46 мячей, став самым результативным игроком российской команды и третьим по результативности среди всех участников турнира, вошёл в символическую сборную чемпионата как лучший левый крайний.

Учёба 
В 2004 году окончил Московскую юридическую академию.

Личная жизнь 
Женат на гандболистке Ирине Полторацкой. Воспитывают двоих детей - сына Мурада и дочь Тиану.

Достижения

Командные

Чеховские медведи 
 Обладатель Кубка обладателей Кубков: 2006
 Чемпион России: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
 Обладатель Кубка России: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Вардар 
 Победитель Лиги чемпионов: 2017, 2019
 Бронзовый призёр клубного чемпионата мира: 2017
 Чемпион Македонии: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 Серебряный призёр чемпионата Македонии: 2014
 Обладатель Кубка Македонии: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 
 Обладатель Суперкубка Македонии: 2017, 2018, 2019
 Победитель СЕХА-лиги: 2014, 2017, 2018, 2019
 Серебряный призёр СЕХА-лиги: 2016

Личные 
 Лучший левый крайний Лиги чемпионов: 2013/14, 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Тимур Дибиров: «Я готов к переменам и хочу двигаться вперёд!»

Выпускники МГЮА
Гандболисты России
Игроки мужской сборной России по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Северной Македонии по гандболу
Игроки ГК «Лада-ЦСК ВВС»
Игроки ГК «Чеховские медведи»
Игроки ГК «Вардар»
Игроки ГК «Загреб»
Мастера спорта России международного класса